Никола Христов Праматарски е български общественик, революционер и просветен деец, учител от Македония.

Биография 
Роден е в 1880 година в Скребатно, тогава в Османската империя, в будно земеделско семейство. Чичо му Апостол Праматарски е учител в Неврокоп. Никола завършва Сярската българска гимназия и в 1900 година е назначен за учител в демирхисарското село Голешово с годишна заплата от 16 турски лири, а в следващата учебна 1902 – 1903 година за същите пари е учител в родното си село.

Взима дейно участие в Илинденско-Преображенското въстание. По нареждане на ВМОРО заедно с мъжа на сестра си Костадин Кръстин запалват османските казарми в село Обидим. След въстанието Праматарски бяга в България и с брата на зет си Димитър Кръстин се установяват в Провадия. Димитър Кръстин става учител в добруджанско село, а Праматарски е поканен е за учител в село Тюрк Арнаутлар, където започва работа от 12 ноември 1903 година с годишна заплата от 692 лева. В селото по това време няма училищна сграда и Праматарски преподава в църквата. В 1904 година се жени.

Праматарски е социалист, поддръжник на Димитър Благоев. Участва на конференция на БРСДП в Шумен. Праматарски е сред основателите на читалище „Светлина“ през декември 1904 година. Участва в просветната дейност на читалището като изнася беседи. В началото на 1905 г. взема участие първото представление на пиесата „Хаджи Димитър и Стефан Караджа“.

През 1913 година, по време на Междусъюзническата война заедно с по видните жители на селото Праматарски е арестуван от румънските войски и затворен в Добрич. Пуснат е срещу откуп. Поради влошеното си здраве, започва работа като секретар-бирник.

Умира в 1916 година в родното си село тежко болен.

Родословие

Бележки 

Родени в Скребатно (Неврокопско)
Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Възпитаници на Сярското българско педагогическо училище
Дейци на ВМОРО
Членове на БРСДП
Български революционери от Македония
Никола
Починали в Скребатно (Неврокопско)